Gríxino (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Gríxino (Crimea), localitat de Crimea
 Pokrovsk, localitat de la província de Donetsk originalment anomenada Gríxino